Stappen ist der Familienname folgender Personen:

 Charles van der Stappen (1843–1910), belgischer Bildhauer
 Chris Vander Stappen († 2014), belgischer Drehbuchautor
 Crispinus van Stappen (um 1465–1532), franko-flämischer Komponist, Sänger und Kapellmeister der Renaissance
 Simon Stappen (16. Jahrhundert), deutscher Holzbildhauer in Braunschweig